Brisbin (Pennsylvania), plaats in de Verenigde Staten
 David Brisbin (1952), Amerikaans acteur